Баженов, Алексей: Баженов, Алексей Александрович (1870—1916) — кораблестроитель, генерал-майор Корпуса корабельных инженеров.
 Баженов, Алексей Анатольевич (род. 1971) — советский, российский, казахстанский хоккеист с мячом.
 Баженов, Алексей Николаевич (1922—1978) — советский лыжник, тренер.